A László tábor (eredeti cím: Camp Lazlo) amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet Joe Murray alkotott meg, a Cartoon Network Studios rendezésében. A sorozatot Amerikában és Magyarországon egyaránt a rajzfilmekre szakosodott Cartoon Network televízióadó sugározta. A sorozat sok kulturális utalást ad Murray korábbi sorozatára, a Rocko-ra.

Cselekmény 
A sorozat főszereplője László, a pókmajom, aki elmegy a Csereberek nevű táborba, ami a Pimpleback hegyekben, a Tavas Tó közelében fekszik. László a lekvár (jelly, a Cartoon Network Magazin képregényeiben zselé) házban él Raj-al, a félénk indiai elefánttal és Kelemennel, a kicsit furcsa albínó rinocérosszal. Barátaival rengeteg kalandba keverednek, amivel többségében a tábor vezetőjének, Lumpus főcserkésznek az idegeire mennek. Kalandjaik során sokszor kerülnek összetűzésbe Edwarddal, a kacsacsőrű emlőssel vagy éppen a tó túlpartján lévő MóKuss Babcsíra lánytábor tagjaival.

Szereplők

A gyerekek 
 László, a szórakozásmániás brazil pókmajom. Eléggé hiperaktív ugyanakkor rendkívül jószívű, kreatív és segítőkész. Igazi cserkész-lélek. Két barátjával a "lekvár bungaló" lakója.
 Rajmund, László egyik barátja, egy indiai elefánt. Raj elefánt létére meglehetősen félénk és ijedős, különösen a bogaraktól és csúszómászóktól retteg. Imádja a mályvacukrot, gyakorlatilag bármennyit képes megenni belőle. Furcsa akcentussal beszél: képtelen kimondani az "ű" és "ő" hangokat.
 Kelemen, László másik barátja. Ő egy apró termetű albínó törpe rinocérosz. Egyedi, tömör beszédmódja van, amitől butának tűnhet, de valójában Kelemen egy többfunkciós zseni. Imádja a szömörcét.
 Edward, a dulifuli kacsacsőrű emlős. Edward tulajdonképpen olyan, mint egy gyerekforma Lumpus: utálja a tábort és mindenkit, aki ott él (különösen Lászlót). Hűvös és undok természete egy igazi furmányos csínytevőt rejt. Kedvenc szórakozása a többiek szívatása.
 Sámson, a tisztaságmániás tengerimalac. Sámson hipochonder: egy lépést sem (szívesen) tesz orrcsepp meg mindenféle kencék nélkül. Ő is eléggé naiv, ezenkívül szemüveget visel.
 Csíp és Szúr, 200 centis ganajtúró bogarak. Hatalmasak és erősek, viszont ezt a fizikai evolúciót az agytérfogatuk sínylette meg. Valószínűleg testvérek, de sokszor csak haverokként kezelik őket és ők is egymást. Sosem fürdenek, rendkívül büdösek, állandóan legyek keringenek körülöttük, melyek nélkül hosszú álomba merülnek. Edwarddal élnek egy szálláson.
 Ping és Pong, hosszúnyakú madarak.

A felnőttek 
 Agancsos Lumpus Alvin Cserkészparancsnok, a mogorva jávorszarvas, a Csere-berek vezetője. Lumpusnál olyan, hogy munkamorál, gyakorlatilag nem létezik: ki nem állhatja a tábort és a lakóit. Legszívesebben egész nap csak heverészik és előléptetésről álmodozik.
 Csigábor, a táborvezető helyettese, egy meztelen csiga. Bár csak helyettes, voltaképpen Csigábor végzi a táborvezetéssel járó összes munkát Lumpus helyett, aki személyi csicskaként használja. Ha a táborról van szó, bármire képes, szereti a cserkészeket és olykor asszisztál is a csínytevéseikhez. Rendkívül szimpatikus srác.
 Józsa Őz, a szomszédos lánytábor parancsnoka, egy őz, Lumpus titkos szerelme. Megszállott divatrajongó.
 Miss Mucus, a lány tábor helyettes vezetője, egy varacskos disznó. Igazi katonás bébicsősz, vasszigorú kiképzőtiszt, aki tökéletes ellentéte felettesének.
 Hoo-Ha parancsnok

Magyar hangok 
 Bartucz Attila – Edward
 Csík Csaba Krisztián – Rajmund
 Fekete Zoltán – Csíp
 Galbenisz Tomasz – Lumpus főcserkész (1. hang)
 Schnell Ádám – Lumpus főcserkész (2. hang)
 Seder Gábor – László
 Szokol Péter – Csigábor
 Vári Attila – Szúr

Epizódok

Díjak és jelölések

Források

További információk 
 
 

2005-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
László tábor
2008-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok